Марк Торрехон Мойя (; ) — испанский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Пройдя через все молодёжные команды «Эспаньола», Марк дебютировал за первую команду 1 октября 2006 года, выйдя на замену в матче с «Осасуной». Сезоном ранее он играл на правах аренды в «Малаге B» и провёл там 35 матчей. В сезоне 2006/07 Марк провёл 10 игр за «Эспаньол» в Кубке УЕФА, где его команда дошла до финала и уступила по пенальти «Севилье». Сезоном позднее Марк забил свой первый в карьере гол. Это произошло 20 января 2008 года в игре с «Вальядолидом». В сезоне 2008/09 Торрехон играл нечасто, что заставило его перейти в «Расинг». Впоследствии являлся ключевым защитником этого клуба.

Карьера в сборной 
Марк играл за юношескую и молодёжную сборные Испании. В составе испанской молодёжки он принял участие в молодёжном Евро-2009, где отметился одним голом.

Личная жизнь 
Сестра Марка, Марта Торрехон — футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании.

Достижения 
 Финалист Кубка УЕФА 2006/07

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Атлетико Малагеньо»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Фрайбург II»
Игроки ФК «Унион» Берлин